Amerikai Egyesült Államok
 Castle Hill (Kalifornia)
 Castle Hill (Maine)
 Castle Hill (Bronx), New York